«Ергрюте» ІС () — шведський футбольний клуб із Гетеборга.

Історія 
Заснований 4 грудня 1887 року (футбольна секція з 1892 року). 

Провів у Аллсвенскан 56 сезонів (останній — 2009): зіграв 1306 матчів, у яких здобув 487 перемог, 321 нічию і 498 поразок, різниця м'ячів 2153-2048.

Виступає у третій лізі (Дивізіон 1) чемпіонату Швеції.

Досягнення 
 Чемпіон Швеції (12): 1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1913, 1985
 Переможець Шведської серії (4): 1910, 1911/12, 1920/21, 1923/24

Аллсвенскан:
 Чемпіон (2): 1926, 1928

Кубок Швеції:
 Володар кубка (1): 2000

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках 
 
Q - кваліфікаційний раунд.
1R - перший раунд.
1/16 - 1/16 фіналу.

14 матчів, 3 перемоги, 4 нічиї, 7 поразок, різниця м'ячів 16-33.

Відомі гравці 
 Гуннар Грен
 Юган Ельмандер
 Ола Тойвонен

Відомі тренери 
 Ерік Гамрен

Посилання 
 Офіційна сторінка

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1887